Змагання з ковзанярського спорту на дистанції 1000 метрів серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 18 лютого на Національному ковзанярському стадіоні в Пекіні (Китай).

Кваліфікація

Результати

Примітки